«Дие́та из Са́нта-Клари́ты» () — американский комедийный телесериал с элементами хоррора. Сериал создан Виктором Фреско для онлайн-сервиса Netflix; главные роли исполнили Дрю Бэрримор и Тимоти Олифант. Фреско является шоураннером сериала, а также занимает должность исполнительного продюсера вместе с Бэрримор, Олифантом, Аароном Капланом, Трейси Катски, Крисом Миллером и Эмбер Трусделл.

Первый сезон состоит из 10 эпизодов, которые стали доступны онлайн 3 февраля 2017 года. 29 марта сериал был продлён на второй сезон, премьера которого состоялась 23 марта 2018 года. 8 мая 2018 года Netflix продлил сериал на третий сезон, который вышел 29 марта 2019 года.

26 апреля 2019 года сериал был закрыт после трёх сезонов.

Сюжет 
Супружеская чета Шейла и Джоэл (Бэрримор и Олифант) являются риэлторами в Санта-Кларите, штат Калифорния. Жизнь пары резко меняется, когда Шейла превращается в зомби и вынуждена питаться человеческой плотью.

В ролях

Основной состав 
 Дрю Бэрримор — Шейла Хаммонд, жена Джоэла и мать Эбби
 Тимоти Олифант — Джоэл Хаммонд, муж Шейлы и отец Эбби
 Лив Хьюсон — Эбби Хаммонд, дочь Шейлы и Джоэла
 Скайлер Джизондо — Эрик Бемис, сосед Эбби и пасынок Дэна

Второстепенный состав 
 Рикардо Антонио Чавира — Дэн Палмер, заместитель шерифа, отчим Эрика и сосед Шейлы и Джоэла (сезон 1)
 Мэри Элизабет Эллис — Лиза Палмер, жена Дэна и мать Эрика
 Энди Рихтер — Карл Коби, босс Хаммондов
 Ричард Т. Джонс — Рик, офицер полиции, друг и сосед Джоэла
 Джой Османски — Алондра, жена Рика
 Кайла Брайант — Сара, одноклассница Эбби и Эрика
 Нейтан Филлион и Алан Тьюдик — Гэри Уэст, коллега Хаммондов
 Натали Моралес — Энн Гарсиа, заместитель шерифа
 Томас Леннон — Андрей Новак, директор в школе Эбби
 Рамона Янг — Рамона, сотрудница Rite Aid
 Грейс Забриски — миссис Бакавич, бабушка-сербка Новака
 ДеОбия Опарей — Локи Хэйес, осуждённый
 Порша де Росси — доктор Кора Вулф, учёный, изучающая зомби
 Захари Найтон — Пол, муж Марши, охотник на зомби
 Джай Янг Хан — Марша, жена Пола
 Мэтт Шайвли — Кристиан, одноклассник Эбби и Эрика

Эпизоды

Сезон 1 (2017)

Сезон 2 (2018)

Сезон 3 (2019)

Отзывы критиков 
«Диета из Санта-Клариты» получила смешанные и положительные отзывы критиков. На Rotten Tomatoes первый сезон держит 71 % «свежести», что основано на 51-й рецензии со средним рейтингом 7,9/10. Критический консенсус сайта гласит: «Сериал „Диета из Санта-Клариты“ обладает великолепным актёрским составом, большим количеством смешных моментов и увлекательным сюжетом, однако обилие крови может не всем прийтись по вкусу». На Metacritic сезон получил 67 баллов из ста, что основано на 30-и «в целом положительных» отзывах.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2017 году
Телесериалы США, завершённые в 2019 году
Телесериалы на английском языке
Оригинальные программы Netflix
Фильмы о зомби
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Калифорнии